Teédia — олиготипный род двудольных цветковых растений, включённый в семейство .

Название 
Название Teedia было впервые использовано для обозначения рода растений немецким учёным Карлом Асмундом Рудольфи в 1799 году, оно происходит от фамилии немецкого ботаника Иоганна Георга Теде, изучавшего растения Португалии и Суринама.

Ботаническое описание 
Род объединяет небольшие ветвистые кустарники, реже полукустарники. Стебли прямостоячие. Листья расположены в основном супротивно, с зазубренным краем.

Цветки расположены одиночно или собраны в небольшие соцветия в пазухах верхних листьев. Чашечка и венчик разделены на 5 долей, венчик ярко-розовый или розовато-сиреневый. Тычинки в количестве 4.

Плод — ягода почти округлой формы, при созревании не раскрывающаяся.

Ареал 
Род Teedia в дикой природе распространён только на территории Южной Африки. Нередко эти растения выращиваются в садах, в 1900 году они были завезены в Калифорнию.

Таксономия

Синонимы

Виды

Примечания

Литература 
 
 

Норичниковые
Флора Южной Африки
Таксоны растений, названные в честь людей